Carr Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Carr Island (Florida)
 Carr Island (Illinois)
 Carr Island (Massachusetts)